P76 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 76, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament